Le légalisme désigne, au sens large, le souci de respecter la loi. Il est parfois utilisé dans un sens plus appuyé afin de désigner ceux qui prônent l'obéissance à la loi et au droit en vigueur quel qu'il soit, c'est-à-dire hors de toute considération morale et politique.

Droit 
En droit, le légalisme est une forme de jurisprudence pour l'application des lois. Un certain courant du positivisme juridique a pu ainsi être accusé de légalisme, bien que la plupart des auteurs se réclamant positivistes rejettent cette accusation et distinguent leur posture méthodologique de toute considération politico-morale quant à la légitimité de la loi.

Religion 
Plusieurs religions ont adopté des systèmes de lois souvent complexes, qui ont été taxés de légalistes par leurs dissidents ou leurs adversaires. Le légalisme peut ainsi désigner la doctrine qui impose le respect littéral des textes de loi au détriment de son esprit.

Dans le Nouveau Testament, les rédacteurs des évangiles présentent un Jésus qui dénonce le légalisme des pharisiens. Jésus ne prétend pas abolir la loi juive mais à l'accomplir, la parfaire, avec le commandement de l'amour puisé dans le Lévitique.

Voir aussi 

 Légicentrisme
 Dans la spiritualité orientale, légalisme est un autre nom du légisme
Lettre et esprit de la Loi

Références 

Théorie du droit
Concept de philosophie politique
Courant de philosophie politique